Джон Пиндер (; 6 июня 1912 — 6 июня 1944) — солдат Армии США, кавалер высшей военной награды США — Медали Почёта за свой подвиг во время Битвы за Нормандию в период Второй мировой войны. Награждён посмертно, погиб в бою.

Биография 
Окончил школу в городе Батлер, штат Пенсильвания. Был профессиональным игроком в бейсбол, питчер.

Пиндер вступил в Армию США в декабре 1941 года. С января 1942 проходил подготовку в лагере во Флориде.

С августа 1942 года - техник пятого класса, вместе с частью передислоцирован в Англию.

Участвовал в Мароккано-алжирской операции против Африканского корпуса немцев, затем в июле 1943 года в Сицилийской операции.

В ноябре 1943 года возвратился в Англию, где была начата подготовка к высадке в Нормандии.

На 6 июня 1944 года проходил службу в звании техника пятого класса в 16-м пехотном полку 1-й пехотной дивизии.

6 июня 1944 года он участвовал в высадке войск союзников недалеко от Кольвиль-сюр-Мер, Франция.

Несмотря на то, что он был дважды ранен, Пиндер отказался от медицинской помощи, и до получения третьего - смертельного ранения, продолжал сбор оборудования связи, выполняя приказ установить радиостанцию на берегу.

Посмертно награждён Медалью Почёта 4 января 1945 года.

Память 
В честь Пиндера был назван парк, расположенный на месте бывшей казармы, в немецком городе Цирндорф. Изначально, 11 мая 1949 года в его честь была названа казарма в этом городе. Здание казармы, построенное в 1935 году, было занято в 1945 году 16-м пехотным полком США, в котором служил Пиндер. Казарма функционировала до 1993 года - до вывода американского контингента. В настоящее время от казармы остались лишь ворота, которые являются частью парка.

Подвиг 
Цитата из наградного листа Медалью Почёта:

Погибшие в боях Второй мировой войны